Rukam (Jebus), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangka Barat in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië
Rukam (Kumpeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi in Indonesië
Rukam (Mendo Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Banka in de provincie Banka-Billiton (Bangka-Belitung) in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing